Ton Veerkamp (auteur), Nederlands schrijver levend van 1933 tot 2022
 Ton Veerkamp (mediapersoonlijkheid), Nederlands mediapersoonlijkheid, bekend van De Veerkampjes, geboren in 1948